Dwie miejscowości w Polsce
 Budziszki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń.
 Budziska, dawniej Budziszki – dawna wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo.